Итабаяна (порт. Itabaiana) — топоним.

 Итабаяна (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Итабаяна (Параиба) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Итабаяна (Сержипи) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Итабаяна (футбольный клуб) — футбольный клуб из штата Сержипи.